Ба̀уман е главно немско (Baumann) и нидерландско (Bouwman) фамилно име, означаващо „строител“. Използва се също като прозвище или псевдоним, както и за производни. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Алекс Бауман (р. 1964), канадски плувец, двукратен олимпийски шампион
 Алекс Бауман (р. 1985), швейцарски бобслеист, нееднократен носител на Световната купа
 Александър Бауман (1814 – 1857), австрийски поет
 Алексо Демниевски – Бауман (1905 – 1961), югославски партизанин в НОВМ
 Дон Бауман, английски пилот от „Формула 1“
 Зигмунт Бауман (р. 1925 – 2017), полски социолог
 Карл Бауман (1912 – 1996), германски художник (живописец, скулптор) и антифашист
 Николай Бауман (1873 – 1905), руски революционер
 Норман Бауман (1969), шотландски актьор
 Ойген Бауман (1846 – 1896), германски химик
 Оливер Бауман (1990), германски футболист (вратар)
 Оскар Бауман (1864 – 1899), австрийски топограф и етнограф, изследовател на Африка
 Петер Рене Бауман (1968), швейцарски музикант (композитор, певец, Dj) и продуцент
 Ромед Бауман (1986), австрийски скиор (алпиец)
 Уилям Бауман (1816 – 1892), английски лекар (хирург, хистолог, анатом)
 Франк Бауман (1975), германски футболист (полузащитник)

Друго 
 Бауман – друго име на връх Агу, най-високия в Того
 Бауман – фиорд на остров Елсмиър, Канадски арктичен архипелаг
 Московски държавен технически университет „Бауман“

Фамилни имена
Нидерландски език
Немски език